

Вінники — село в гміні Насельськ Новодворського повіту Мазовецького воєводства
 Вінники — село в гміні Венґожино Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Вінники — присілок українського Закерзоння (в історичному Надсянні), тепер у Польщі, Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, ґміни Долгобичув.

Див. також 
 Винники (значення)